Škarda může být:

 Škarda (Srubec) – část obce Srubec
 Škarda – rod vyšších rostlin Crepis
 škarda dvouletá (Crepis biennis) – dvouletá vyšší rostlina
 Škarda (ostrov) – chorvatský ostrov
 Škarda (příjmení) – české příjmení